Condado de Humboldt es el nombre de tres condados de Estados Unidos:

 Condado de Humboldt (California)
 Condado de Humboldt (Iowa) 
 Condado de Humboldt (Nevada)